

Geografia
Harrold – paese del Bedfordshire, Regno Unito
Harrold – città della Contea di Hughes, Dakota del Sud, Stati Uniti d'America

Persone
Murph Harrold – giocatore di poker statunitense
Peter Harrold – hockeista su ghiaccio statunitense
Ruby Harrold – ginnasta britannica